Ağsu, une subdivision d'Azerbaïdjan ;
 Ağsu , la capitale de cette subdivision.